Hüttenstraße der Name zahlreicher Straßen im deutschen Sprachraum sowie die Adresse etlicher beispielsweise denkmalgeschützter Objekte.

Hüttenstraße bezeichnet folgende Straßen und Stadtviertel:

 Hüttenstraße (Bergisch Gladbach), 1893 benannte Straße im gleichnamigen Ortsteil des Stadtteils Heidkamp in Bergisch Gladbach

Hüttenstraße ist die Adresse folgender Objekte:

 Hüttenstraße 17 (Lendersdorf), denkmalgeschütztes, Ende des 18. Jahrhunderts errichtetes Fachwerkhaus in Düren, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch
 Hüttenplatz